Арасена () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Уэльва. Занимает площадь 184 км². Население — 7739 человек (на 2010 год). Расстояние — 106 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются святой Блас и святая дева дель Майор Долор.

Известные жители 
Родом из Арасены была фамилия Валера, к которой принадлежали: завоеватель Перу Луис Валера и его сын — выдающийся перуанский историк, метис Блас Валера.

Фотогалерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 

Города Уэльвы
Муниципалитеты Уэльвы